Badminton wurde bei den  Südostasienspielen 2011 in Istora Senayan, Jakarta, Indonesien, im November 2011 gespielt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Ergebnisse

Weblinks
Resultate

2011 Damendoppel
Badminton 2011
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Frauenbadmintonwettbewerb
Badminton, Damendoppel